Ралли Испании 2016 года (официально 52. RallyRACC Catalunya — Costa Daurada, Ралли Каталонии) — одиннадцатый этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 13 по 16 октября. Это 52-ое Ралли Испании в истории и 25-ое в рамках чемпионата мира. Себастьен Ожье в третий раз стал победителем на испанском этапе, а Дани Сордо завоевал свой сороковой подиум в карьере.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 12, 1 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году